Ruth Myers peut désigner :
 Ruth Myers (née en 1940), costumière britannique
 
 Ruth Myers (sculpteur)
  (1926–2001), professeur américaine

Homonymie de personnes